Lautner:
Georges Lautner
John (Edward) Lautner
Taylor (Daniel) Lautner